Улица Елены Белевич () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Мира до улицы Алексеева, исторически сложившаяся местность (район) Курганка.

Примыкают переулок Елены Белевич, улицы Мстиславская, Александра Самойленко, Юрия Мезенцева.

История 
Улица проложена в конце 1930-х годов для индивидуального жилищного строительства.

В 1990-е годы получила современное название — в честь участницы партизанского движения в УССР времён Великой Отечественной войны, уроженки Чернигова Елены Иосифовны Белевич.

Данная улица является третьей переименованной в четь Елены Белевич: до этого две другие носили данное название. В 1964 году улица Вольности (до 1919 года Елизаветинская) переименована на улицу Белевич — параллельно современным улицам Киевская и Софии Русовой. В связи с реконструкцией города, улица была ликвидирована, дома снесены; не её месте был проложен бульвар и вторая полоса улицы Ленина. В 1989 году улица на Бобровицком жилмассиве между улицами Генерала Пухова и Кольцевой была названа улица Белевич — современная улица Новосёлов.

Застройка 
Улица пролегает в восточном направлении — к реке Стрижень — параллельно улицам Героев Чернобыля и Елены Билевич. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. 

Учреждения: 
 дом № 11 А — детсад № 16 

Ранее при въезде (возле школы № 11) стояла информационный (памятный) стенд, посвященный Елене Белевич. Был установлен в 1969 году, в 2003 году —реконструирован.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 64 БІЛЕВИЧ ВУЛИЦЯ 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова